Oriol Bohigas ist der Name folgender Personen:

* Oriol Bohigas (Architekt) (1925–2021), spanischer Architekt und Stadtplaner 
 Oriol Bohigas (Physiker) (1937–2013), spanisch-französischer Physiker